Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona wurde vom 31. Juli bis 2. August auf dem Camp Olímpic de Tir amb Arc ausgetragen. 61 Athletinnen nahmen teil.

Wettkampfformat 
Im Gegensatz zur vorherigen Austragung wurde der Modus etwas verändert. So gab es dieses Mal eine Platzierungsrunde. In dieser schoss jede Schützin eine FITA-Runde, bestehend aus 144 Pfeilen. Die Schützinnen mussten jeweils 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (70, 60, 50, 30 Meter) schießen. Die 32 besten Schützinnen qualifizierten sich für die Endrunde, welche im K.-o.-System ausgetragen wurde. Die erzielten Punkte in der Platzierungsrunde waren ausschlaggebend für die Setzung der Nationen im Mannschaftswettkampf.

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 

Einzel Frauen